In der 3D-Computergrafik ist eine Szene eine dreidimensionale Beschreibung von Objekten, Lichtquellen, Materialeigenschaften sowie der Position und Blickrichtung eines virtuellen Betrachters. Die Modellierung von Objekten innerhalb einer Szene ist Gegenstand der geometrischen Modellierung, die Berechnung eines Bildes aus einer Szene geschieht mittels Bildsynthese.

In einer Szene werden Objekte oft hierarchisch gruppiert und in einem Szenengraph zusammengefasst.

3D-Grafikprogramme speichern Primitiven oft hierarchisch oder listenförmig in einem bestimmten Dateiformat ab. Besondere Formen sind Szenenbeschreibungssprachen (Scene Description Language, SDL), die sich nicht auf die bloße Auflistung von Primitiven beschränken, sondern eine 3D-Szene mit einer Art Programmiersprache beschreiben. Beispiele für SDLs sind die Virtual Reality Modeling Language (VRML) oder die von POV-Ray verwendete, C-ähnliche Sprache.

Geometrische Modellierung
Computergrafik